gmina Nowy Staw – gmina miejsko-wiejska, powiat malborski, woj. pomorskie

dawne gminy:

 gmina Staw – dawna gmina, powiat chełmski, woj. lubelskie
 gmina Staw – dawna gmina, powiat kaliski, woj. poznańskie
 gmina Staw – dawna gmina, powiat myśliborski, woj. szczecińskie (od 1975 gorzowskie)

Zobacz też 
 gmina Stawiguda
 gmina Stawiski
 gmina Stawiszyn